{{Ficha de campeonato
|nombre          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1964
|nombre_original = Taça Brasil 1964
|imagen          = 
|imagen_tamaño   = 275px
|imagen_pie      = 
|país            =  Brasil
|categoría       = Fútbol
|fecha           = 26 de julio de 196419 de diciembre de 1964
|edición         = 6.ª edición
|página web      = 
|primero         =  Santos (4º título)
|segundo         =  Flamengo
|tercero         =  Ceará
|cuarto          = 
|participantes   = 22
|partidos        = 49
|goles           = 152 
|est_nombre1   = Máximo goleador
|est1          =  Pelé (Santos) (7 goles)
|Ascendidos      = 
|Descendidos     = 
|anterior        = Campeonato Brasileño de Fútbol 1963
|actual          = Campeonato Brasileño de Fútbol 1964
|siguiente       = Campeonato Brasileño de Fútbol 1965
}}

El Campeonato Brasileño de Fútbol 1964, oficialmente Taça Brasil''' fue el sexto torneo válido para el Campeonato Brasileño de Serie A. Fue organizado por la Confederación Brasileña de Fútbol con la finalidad de elegir el campeón brasileño de fútbol de 1964 que sería el representante de Brasil en la Copa Libertadores 1965, la sexta edición de dicha competencia.

El torneo reunió a 22 Campeones estaduales del país, comenzó el 26 de julio de 1964 y finalizó el 19 de diciembre del mismo año. El Santos Futebol Clube de São Paulo ganó el campeonato, al vencer en la final el Clube de Regatas do Flamengo.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 futpedia.globo.com - campeonato - taca-brasil 1964 

Brasil en 1964
Fútbol en 1964
1964